Palermi ima više značenja:
 Palermi (Ena)
 Palermi (Vibo Valencija)